Abdou Lahat Diakhate, född 31 december 1998 i Dakar i Senegal, är en senegalesisk fotbollsspelare (mittfältare) som spelar för Fiorentina i Serie A.

Källor

män
Födda 1998
Levande personer
Senegalesiska fotbollsspelare
Spelare i ACF Fiorentina